Bruder-Konrad-Kapelle ist der Name folgender Kapellen:

 in Aitrach (Baden-Württemberg), siehe Bruder-Konrad-Kapelle (Aitrach)
 in Alpe (Philippsreut), siehe Bruder-Konrad-Kapelle (Alpe)
 in Moosburg an der Isar (Bayern); siehe Bruder-Konrad-Kapelle (Moosburg an der Isar)
 in Wippingen (Blaustein) (Baden-Württemberg), siehe Bruder-Konrad-Kapelle (Wippingen)